Fredrick:

 Fredrick Federley, svensk politiker 
 Fredrick Noonan, navigatör åt aviatrisen Amelia Earhart

Mansnamn